Böhlerwerk an der Ybbs – località austriaca
 Böhler-Werke – dal 1893 fonderia Kapfenberg, nel 1894 acquisita dalla Böhler (Böhler-Uddeholm)
 Böhler-Werk (Kapfenberg) – stabilimento a Kapfenberg, Steiermark (Böhler Edelstahl)